Новгород може да означава:
 Новгородска земя (Новгородска Рус) – историческа област и държава в Средновековна Русия със столица гр. Новгород
 Новгородска република (Република Новгород) – руска средновековна държава в Новгородската земя със столица гр. Новгород
 Велики Новгород - град в Русия, административен център на Новгородска област, наричан само Новгород до 1999 г.
 Нижни Новгород - град в Русия, административен център на Нижегородска област, наричан Горки от 1932 до 1991 г.
 Новгород Северски - град в Украйна, Черниговска област